Honoré von Monaco ist der Name folgender Personen:

* Honoré I. (Monaco) (1522–1581), von 1532 bis 1581 Herr von Monaco
 Honoré II. (Monaco) (1597–1662), von 1604 bis 1662 Herr und später Fürst von Monaco
 Honoré III. (Monaco) (1720–1795), von 1732 bis 1793 Fürst von Monaco
 Honoré IV. (Monaco) (1758–1819), von 1814 bis 1819 regierender Fürst von Monaco
 Honoré V. (Monaco) (1778–1841), von 1819 bis 1841 Fürst von Monaco